Piojos de señorita puede referirse a:
 el nombre común de la planta Sarcocapnos enneaphylla; o
 el nombre común de la planta Xanthium spinosum.